Il singolare del Grand Prix Hassan II 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Santiago Ventura ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6-3, 1-6, 6-4.

Teste di serie

  Dominik Hrbatý (finale)
 n/a
  Antony Dupuis (quarti)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

 Cyril Saulnier (secondo turno) 
 Dennis van Scheppingen (primo turno) 
 Thierry Ascione (quarti) 
 Óscar Hernández (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 2004
ATP Tour 2004